Соревнования по гимнастике на летней Универсиаде 2011 прошли с 13 по 22 августа 2011 года в Шэньчжэне (Китай). Гимнасты состязались в трёх видах: спортивная и художественная гимнастика, аэробика.

Общий медальный зачёт

Спортивная гимнастика 
Состязания по спортивной гимнастике прошли с 13 по 16 августа 2011 года, где было разыграно 14 комплектов наград.

Мужчины

Женщины

Художественная гимнастика 
Состязания по художественной гимнастике прошли с 20 по 22 августа 2011 года, где было разыграно 8 комплектов наград.

Медалисты в художественной гимнастике

Аэробика 
Состязания по аэробике прошли с 20 по 22 августа 2011 года, где было разыграно 6 комплектов наград.

Медалисты в аэробике

Ссылка 
 Турнир по спортивной гимнастике на сайте Универсиады 2011
 Турнир по художественной гимнастике на сайте Универсиады 2011
 Турнир по аэробике на сайте Универсиады 2011

Летняя Универсиада 2011
Универсиада
2011
2011